Фострём () — шведская фамилий. Известные носители:
 Фострём, Альма (род. 1988) — (1856—1936) — финская певица.
 Фострём, Оссиан (1870—1852) — финский виолончелист.